Laciga ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Laciga (* 1975), Schweizer Beachvolleyballspieler
 Paul Laciga (* 1970), Schweizer Beachvolleyballspieler